Шампионките от Апия Интернешънъл Сидни 2012, Квета Пешке и Катарина Среботник, не участват заедно. Пешке е партньорка на Анна-Лена Грьонефелд, Среботник на Надя Петрова.

Катарина Среботник и Надя Петрова печелят титлите, побеждавайки на финала Сара Ерани и Роберта Винчи с 6 – 3, 6 – 4.

Поставени двойки

Схема

Външни препратки 
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Апия Интернешънъл Сидни